

Броквей — місто, штат Пенсільванія
 Броквей — місто, штат Вісконсин